ZMI steht für:
 Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet beim Bundeskriminalamt (Deutschland)
 Zentrum für Medien und Interaktivität

zmi steht für:
 Minangkabauische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Minangkabau in Sumatera Barat, Sumatra

Abkürzung